Nasr I ben Ahmad, governador samànida a Transoxiana 864-892
 Nasr II ben Ahmad, emir samànida 914-943